BWD peut faire référence à :
  ;
 , un magazine américain d'ornithologie.

Code IATA des aéroports